Paganelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Paganelli (* 1960), US-amerikanischer Schiedsrichter im American-Football
 Domenico Paganelli (1545–1624), italienischer Geistlicher und Architekt
 Ettore Paganelli (* 1929), italienischer Politiker
 Giuseppe Paganelli, italienischer Tenor, der in den 1920er Jahren in Kapstadt die erste Oper Afrikas begründete 
 Giuseppe Antonio Paganelli (1710–vor 1764), italienischer Sänger und Komponist
 Laurent Paganelli (* 1962), französischer Fußballspieler und Sportjournalist
 Natale Paganelli (* 1956), italienischer Ordensgeistlicher und Bischof